KMDB bezeichnet:
 Die Korean Movie Database
 englische Transkription der Abkürzung des Charkower Konstruktionsbüro für Maschinenbau „A. A. Morosow“

Abkürzung